Wintersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Wintersdorf (Meuselwitz). Ortsteil der Stadt Meuselwitz,  Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Wintersdorf (Zirndorf), Ortsteil der Stadt Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Wintersdorf (Rastatt), Stadtteil der Kreisstadt Rastatt, Baden-Württemberg
 Wintersdorf (Ralingen), Ortsteil der Gemeinde Ralingen an der Sauer, Rheinland-Pfalz
 Wintersdorf (Gemeinde Ottenschlag), Ortschaft von Ottenschlag im Mühlkreis, Oberösterreich

Wintersdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Bibi Wintersdorf (* 1963), luxemburgische Autorin, Moderatorin, TV-Produzentin und Kommunikationsexpertin

Siehe auch:
 Winterdorf